L'Instinct de mort peut se référer à :

  L'instinct de mort, le Thanatos chez Freud, dénommé également pulsion de mort.
 L'Instinct de mort, livre autobiographique de Jacques Mesrine publié en 1977.
 L'Instinct de mort, film de Jean-François Richet sorti en 2008, s'inspirant de la vie de Mesrine.